Asté – gmina we Francji

Miejscowości w Estonii

 Aste (wieś) – wieś w gminie Kaarma
 Aste (okręg miejski) – okręg miejski w gminie Kaarma